Verrucadithella är ett släkte av spindeldjur. Verrucadithella ingår i familjen Tridenchthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Verrucadithella